Коморовський — українське і польське (/Коморовскі) прізвище.

 Ростислав-Юрій Коморовський (1920—2006) — український вчений у галузі медицини.
 Броніслав Коморовський (нар. 1952) — президент Польщі.
 Юзеф Йоахім Коморовський — белзький каштелян.
 Марцин Коморовський (нар. 1984) — польський футболіст.
 Станіслав Єжи Коморовський (1953—2010) — польський державний діяч, дипломат
 Тадеуш Бур-Коморовський (1895—1966) — польський воєначальник, генерал.

Див. також 
 Комаровський

Польські прізвища
Українські прізвища